België
Wapen van Linden (België), een deelgemeente van de gemeente Lubbeek

Nederland
Wapen van Linden (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Cuijk

Duitsland
Wapen van Linden (Dithmarschen), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Wapen van Linden (Hessen), een gemeente in de deelstaat Hessen
Wapen van Linden (Palts), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Wapen van Linden (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Wapen van Fohren-Linden, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Zwitserland
Wapen van Linden (Zwitserland), een plaats in het kanton Bern